Майкл Бра́ун () — имя собственное. Известные носители: Браун, Майкл (1887—1971) — ирландский кардинал.
 Браун, Майкл Стюарт (род. 1941) — американский врач и биохимик, Нобелевский лауреат (1985).
 Браун, Майк (род. 1954) — американский предприниматель и политик.
 Браун, Майкл (род. 1965) — профессор астрономии в Калифорнийском технологическом институте.
 Браун, Майкл (род. 1970) — американский баскетболист, тренер.
 Браун, Майкл (более известен под фамилией Или; род. 1973) — американский актёр.
 Браун, Майкл (род. 1975) — американский боец ММА.
 Браун, Майкл (1996—2014) — чернокожий подросток, погибший в городе Фергусон (штат Миссури).